Ягодинка — название ряда населённых пунктов.

Россия 
 Ягодинка — хутор в Октябрьском районе Ростовской области.
 Ягодинка — село в Ершовском районе Саратовской области.

Украина 
 Ягодинка — село в Романовском районе Житомирской области.
 Ягодинка — посёлок в Пулинском районе Житомирской области.
 Ягодинка — село в Хорошевском районе Житомирской области.

См. также 
 Ягодинка Вторая
 Ягода (значения)
 Ягодина (значения)